Crnogorska narodna vojska 1879.-1912., regularna oružana sila Kraljevine Crne Gore Crnogorska narodna vojska 1942.-1944., oružana formacija pod zapovjedništvom generala Krsta Popovića
 Crnogorska narodna vojska (1945.), oružana formacija pod zapovjedništvom Sekule Drljevića